Alhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Reiner Alhaus (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm von Alhaus (1716–1794), deutscher römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Ahlhaus